Encke ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Encke (1935–2022), deutscher Mediziner
 August Encke (1794–1860), preußischer Generalleutnant und Inspekteur der Artillerie
 August Johann Michael Encke (1749–1795), deutscher Theologe
 Bettina Encke von Arnim (1895–1971), deutsche Malerin
 Dag Encke, Direktor des Tiergarten Nürnberg
 Eberhard Encke (1881–1936), deutscher Bildhauer
 Erdmann Encke (1843–1896), deutscher Bildhauer
 Fedor Encke (1851–1926), deutscher Maler
 Friedrich Encke (1782–1852), deutscher Theologe und Pädagoge
 Fritz Encke (1861–1931), Gartenarchitekt und königlicher Gartenbaudirektor
 Fritz Joseph Encke (1904–2000), deutscher Gartenbauschriftsteller und Gärtner
 Hans Encke (1896–1976), deutscher evangelischer Geistlicher
 Johann Franz Encke (1791–1865), deutscher Astronom und Mathematiker; Direktor der Sternwarte Berlin
 Julia Encke (* 1971), deutsche Journalistin, Literaturwissenschaftlerin und Buchautorin
 Thorsten Encke (* 1966), deutscher Violoncellist, Dirigent und Komponist
 Walter Encke (* 1931), deutscher Zoologe
 Warnfried Encke (1927–?), deutscher Journalist
 Wilhelmine Encke (1753–1820), von ihrem Geliebten König Friedrich Wilhelm II. von Preußen zur Gräfin Wilhelmine von Lichtenau erhoben

Encke bezeichnet:
 Encke (Mondkrater), benannt nach Johann Franz Encke
 Enckescher Komet, benannt nach Johann Franz Encke
 (9134) Encke, ein nach Johann Franz Encke benannter Asteroid
 Fritz-Encke-Volkspark in Köln
 Enckestraße im Berliner Ortsteil Kreuzberg

Siehe auch:
 Enke